Бетулия — топоним, имеющий несколько значений и восходящий к латинизированному названию города из библейской Книги Юдифи.
 Ветилуя — церковнославянский вариант названия города Юдифи.
 Бетулия — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Бетулия — город в Колумбии, департамент Сантандер.
 (1580) Бетулия — астероид.

См. также 
 Юдифь из Бетулии — опера.